Beerze is een Nederlandse brouwerijhuurder.

De Beerze-bieren werden oorspronkelijk gebrouwen in de Beerze brouwerij te Vessem. Anno 2018 worden de bieren gebrouwen bij Brouwerij Malheur in Buggenhout, België.
 
Er zijn zes verschillende soorten bieren die door de Beerze brouwerij gemaakt worden. Het bier is vernoemd naar de Kleine Beerze, een beek in Noord-Brabant, nabij de brouwerij te Vessem.

Beerze Beer 5.5
Is een WeiPi (WeissbierPils) bier met een alcoholpercentage van 5,5 procent. Dit bier is een vervanger of alternatief voor een gewoon pils. Dit is dan ook hun voornaamste biertje.

Beerze Brave 7.5
De Beerze brave is een blond bier met een alcoholpercentage van 7,5%. Een goudblond speciaalbier volgens een familiereceptuur uit 1948 gebruikmakend van pilsmout en speciale Münchener en Vienna mouten. 
Het bier is volmondig, gebalanceerd en rijk van smaak met een spoortje zoet.

Beerze Bold 10.5
De Beerze Bold 10.5 is een sterke tripel met een alcoholpercentage van 10,5 %. Gebrouwen met drie verschillende hopsoorten (verse hop, gedeeltelijk uit de tuin van de brouwerij) die driemaal tijdens het brouwproces worden toegevoegd. Na een ontwikkeling van maar liefst 90 dagen is de Beerze Bold drinkbaar. De Beerze Bold heeft een elegant hoparoma en een gebalanceerde smaak met subtiele bitters.  Elk jaar brouwt de Beerze brouwerij een nieuwe, gelimiteerde oplage van de Beerze Bold. De Beerze Bold is nagegist op de fles.

Beerze Oaked
In de basis een tripel die middels eikenhout van bourbon vaten heeft gerijpt. Gelimiteerd oplage van 5000 (genummerde) flessen.

Zie ook 
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links
Website brouwerij

Nederlands biermerk